Łężek (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Śremski, woiwodschap Groot-Polen
 Łężek (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Zgorzelecki, woiwodschap Neder-Silezië
 Łężek (powiat Sławieński), een plaats in het Poolse district Sławieński, woiwodschap West-Pommeren
 Łężek (powiat Świdwiński), een plaats in het Poolse district Świdwiński, woiwodschap West-Pommeren